₪Mechlenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Alfhilda Mechlenburg (1830–1907), dänischer Schriftsteller
 Jesper Mechlenburg (* 1972), dänischer Komponist und Songschreiber
 Gustav von Mechleburg (1794–1854), Bürgermeister von Plön, Etatsrat
 Karl Marstrand Mechlenburg (1876–1957), deutscher Diplomat
 Lorenz Friedrich Mechlenburg (1799–1875), dänischer evangelisch-lutherischer Pastor und nordfriesischer Dichter und Sprachforscher

Siehe auch:

 Mecklenburg (Begriffsklärung)
 Meckelburg